Waipu steht für: 

 Waipu (Neuseeland), Ortschaft im Whangarei District, Northland, Neuseeland
 Waipu.tv,  Internetfernsehen- und Video-on-Demand-Plattform